Чемпионат Туркмении по футболу 2000 — восьмой независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 11 команд.

Федерация футбола Туркменистана после эксперимента вернулась к формуле проведения чемпионата «весна-осень». Чемпионом в очередной раз (и в последний) стал «Копетдаг».

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир: Амандурды Аннадурдыев («Копетдаг» Ашхабад) — 13 мячей.

Состав победителя 
Копетдаг
 вратари — Александр Коробко, Павел Бутенко, Байрам Бердыев
 защитники — Гочкули Гочкулиев, Аман Аннадурдыев, Джума Мередов, Александр Игнатов, Омар Бердыев, Вячеслав Сударев, Константин Поддуев, Владимир Миллер, Шухрат Дурдыев, Сапар Таганклычев
 полузащитники — Камиль Мингазов, Курбангельды Дурдыев, Бегенч Кулиев, Виталий Аликперов, Зариф Эрешев, Назар Байрамов, Азат Кульджагазов
 нападающие — Арслан Талипов, Юрий Магдиев, Оразгельдыев

2000
Футбол в Азии в 2000 году
Спорт в Туркменистане в 2000 году